GOST – cifrario a blocchi
GOST – algoritmo crittografico di hashing
 GOST – marchio di conformità della Russia